Przełęcz Siodełko – przełęcz górska w Beskidzie Śląskim położona na wysokości 795 m n.p.m. w Paśmie Baraniej Góry, pomiędzy szczytami Czerwieńskiej Grapy (835 m n.p.m.) i Małego Żaru (833 m n.p.m.).

Szlaki turystyczne 
  Węgierska Górka - Przełęcz Siodełko - Kamesznica-Złatna - dojście do  z Kamesznicy na Wierch Wisełka pod Baranią Górą

Przełęcze Beskidu Śląskiego